Моншове () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Моншове () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос